Huornasenjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Huornasenjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Huornasenjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Huornasenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,61 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn